Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в () — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).

Карьера

«Трактор» 
Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Первый тренер — Владимир Шабунин. Играл как в основном составе «Трактора», так и в дубле, а также в команде «Белые медведи». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009/10. Участник матча звёзд КХЛ 2011, а на матч звёзд 2012 был выбран болельщиками в стартовую пятёрку «Команды Фёдорова». По итогам регулярного чемпионата КХЛ 2011/12 набрал 41 (19+22) очко, став лучшим бомбардиром клуба. Обладатель кубка Континента и бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2011/12. По окончании сезона продлил контракт с «Трактором» ещё на два года. Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/13.

«Вашингтон Кэпиталз» 
На драфте НХЛ в 2010 году выбран в первом раунде под 26-м номером. Права на игрока получила команда «Вашингтон Кэпиталз».

После того как «Трактор» закончил выступление в сезоне 2013/14 и не попал в плей-офф, 7 марта 2014 года расторг контракт с челябинским клубом, и уже на следующий день стал хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз», подписав двухлетний контракт. Кузнецов выбрал 92 номер, под которым играл и в «Тракторе».

Дебютировал в НХЛ 11 марта 2014 года в матче против «Питтсбург Пингвинз», сыграв 10 минут 22 секунды, нанеся 2 броска по воротам. Свои первые очки набрал 14 марта в матче против «Ванкувер Кэнакс», отдав три результативные передачи, а первый гол забил 25 марта в ворота «Лос-Анджелес Кингз». Всего в сезоне провёл 17 игр в которых набрал 9 (3+6) очков.

6 июля 2015 года, продлил контракт с «Вашингтоном» на два года, на общую сумму $6 млн.

23 октября 2015 года в матче против «Эдмонтон Ойлерз» набрал 5 (3+2) очков, впервые в своей карьере в НХЛ сделав хет-трик. 28 января 2016 года было объявлено об участии Евгения Кузнецова в Матче всех звёзд НХЛ 2016. В регулярном чемпионате 2015/2016 провёл все 82 игры, в которых набрал 77 (20+57) очков и стал лучшим бомбардиром своей команды в сезоне.

2 июля 2017 года продлил контракт с «Вашингтоном» на 8 лет на сумму $62,4 млн.

Сезон 2017/18, наступивший вслед за подписанием контракта, стал для Кузнецова самым успешным из проведённых в НХЛ. Играя в первой тройке в связке с Александром Овечкиным, он набрал 83 очка (27+56), обновив личные рекорды по голам и очкам за сезон. В играх плей-офф Кузнецов стал одним из лидеров «Вашингтона». Евгений забил решающий гол в овертайме шестого матча с «Питтсбургом», в результате «Вашингтон» наконец преодолел проклятие второго раунда и впервые с 1998 года вышел в финал конференции. Кузнецов набирал очки в 19 из 24 матчей розыгрыша, в том числе в 11 матчах подряд вплоть до второго матча финала с «Вегасом», в котором он получил травму. Вернувшись на лёд в следующем матче, он снова набрал два очка, а в четвёртой игре сделал 4 голевых передачи, повторив рекорд Гретцки для финалов Кубка Стэнли. 7 июня 2018 года Евгений ассистировал Якубу Вране, забившему первый гол в пятой игре финала. «Вашингтон» победил 4:3 и завоевал Кубок Стэнли, а Кузнецов стал лучшим бомбардиром розыгрыша, набрав 32 очка (12+20) и установив новый рекорд клуба по очкам в одном розыгрыше плей-офф. В голосовании за «Конн Смайт Трофи» Кузнецов занял второе место, уступив своему партнёру Овечкину (Евгений получил 5 первых и 13 вторых мест от 18 выборщиков). Тренер «Вашингтона» Барри Троц заявил, что Кузнецов с Овечкиным были «локомотивами» «Вашингтона» и оба заслужили приз самого ценного игрока плей-офф. Аналогичное мнение высказывали и другие специалисты и игроки.

Карьера в сборной 

Впервые сыграл за молодёжную сборную России на чемпионате мира молодёжных команд в 2010 году, которая заняла там шестое место. Был назван игроком матча во время игры группового этапа против сборной Австрии. Также дважды участвовал на юниорских чемпионатах мира и в 2009 году завоевал серебро.

В 2011 году сыграл на чемпионате мира среди молодёжных команд в Буффало (США) и стал чемпионом мира. Забросил победную шайбу в овертайме четвертьфинала Россия — Финляндия. На турнире Евгений забил 4 гола и 7 раз отдал голевые передачи. Три из этих передач были сделаны в финале против сборной Канады, когда сборная России, уступая 0:3 после двух периодов, в третьем сумела вырвать победу со счётом 5:3. Кузнецов вошёл в символическую сборную турнира. Набрав в 7 играх 11 очков, он разделил второе-третье места среди бомбардиров с партнёром по команде Владимиром Тарасенко.

На чемпионате мира среди молодёжных команд 2012 года выиграл серебро вместе с российской сборной в которой был капитаном. В матче с молодёжной сборной Латвии набрал 9 (3+6) очков, что всего на 1 очко меньше рекорда. В матче со сборной Канады в полуфинале чемпионата мира забросил 3 шайбы и отдал 1 голевую передачу. Всего на турнире заработал 13 (6+7) очков, получив звания лучшего нападающего и самого полезного игрока чемпионата.

На чемпионате мира 2012 в составе главной сборной провёл десять матчей, набрал 6 (2+4) очков и стал чемпионом мира. Евгений стал первым чемпионом мира в составе сборной России, родившимся не в Советском Союзе. На чемпионате мира 2014 со сборной России вновь стал чемпионом мира, провёл 10 матчей, набрал 2 (1+1) очка.

22 августа 2019 года стало известно о 4-летней дисквалификации Кузнецова наложенной Международной федерацией хоккея после того как допинг-проба, взятая на чемпионате мира 2019 года, дала положительный результат на наличие у хоккеиста запрещенного вещества (кокаин), за что был лишён бронзовой медали ЧМ-2019.

Вне льда 
3 июня 2011 года женился на Анастасии Зиновьевой. Свадьба проходила на арене «Трактор». Брат Анастасии Илья Зиновьев — также хоккеист. 25 мая 2015 года Евгений стал отцом. У пары родилась дочь Есения. 3 июня 2019 года у пары родился сын Фёдор.

В январе 2021 года перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

Достижения

Командные

КХЛ

НХЛ

Международные

Личные

НХЛ

КХЛ

Международные

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Выпускники Уральского университета физической культуры
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»